La route départementale 3, ou RD 3, est située :
 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, elle relie Sisteron à Digne-les-Bains ;
 dans le département des Côtes-d'Armor ;
 dans le département de la Marne, elle relie Courthiézy aux Islettes, reprenant l'ancienne RN 3 ;
 dans le département de Hautes-Pyrénées, elle relie Peyrouse à Vielle-Adour.
 dans le département de la Haute-Vienne, elle relie Cognac-la-Forêt à Bellac.
 Route départementale 3 (Provence-Alpes-Côte d'Azur) dans le département des Alpes-Maritimes, elle relie Valbonne à Opio ;
dans le département de la Charente-Maritime elle relie Soubise à Marennes ;
 dans le département de la Somme, elle relie Saint-Valery-sur-Somme à Picquigny

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français
 Réseau routier des Alpes-de-Haute-Provence
 Réseau routier de la Marne
 Réseau routier de la Haute-Vienne

003